Відвал — насип на земляній поверхні із пустих порід, одержуваних при розробці родовищ корисних копалин
 Плужний відвал
 Відвал — частина плуга, що перегортає скибу.
 Відвал — різальна частина землерийної машини, що відділяє та перевертає ґрунт.

Посилання